Штайнау-ан-дер-Одер, ныне Сьцинава
 Штайнау-ан-дер-Штрасе
 Штейнау, Адам Генрих